Соревнования по шорт-треку среди женщин на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2014 пройдут 10 и 13 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый дворец спорта Айсберг. Предварительные забеги начались в 14:27 по местному времени (UTC+4) 10 февраля. Решающие забеги пройдут 13 февраля. Четвертьфинал начнётся в 14:00, полуфинал в 15:10, а финал в 16:05. В соревнованиях принимают участие 36 спортсменов из 15 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в этой дисциплине является китаянка Ван Мэн, которая пропускает игры из-за травмы лодыжки, полученной в январе этого года.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Забег 8

Четвертьфинал

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Финал

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр